Ромэйн Гессагба-Сато-Лебель ( или Ромэйн Сато; род. 2 марта 1981 года в Бимбо, ЦАР) — центральноафриканский профессиональный баскетболист.

Ранние годы 
Сато выступал за Дейтонскую христианскую школу в Дейтоне, Огайо, США. Выпускник университета Ксавье (2004), специализировался на изучении французского языка.

Карьера

Клубная
На драфте НБА 2004 года Сато был выбран под общим 53-м номером командой «Сан-Антонио Спёрс», однако 24 февраля 2005 года был отчислен. После этого игрок отправился в Европу, где присоединился к команде второго дивизиона Италии «Аврора Баскет». Во второй лиге стал вторым по результативности в сезоне 2005–06 с результатом 25,5 очка и 7,5 подбора за игру.
В трёх матчах плей-офф Ромэйн набирал в среднем 35 очка и совершал 14,6 подборов. В итоге игрок перешёл в испанскую  «Барселону», с которой выступал в плей-офф сезона 2006 года. После этого Сато вновь вернулся в Италию, где в сезоне 2006–07 стал игроком «Сиены». Помог команде стать чемпионом Италии, в этом и трёх последующих сезонах. В 2010 году получил звание MVP Чемпионата Италии.

В июле 2010 года подписал трёхлетний контракт с греческим «Панатинаикосом». Летом 2012 года подписал двухлетний контракт с турецким клубом «Фенербахче-Улкер», однако после одного сезона покинул клуб. В августе 2012 года подписал контракт с «Валенсией».

Национальная сборная 
Сато выступал за сборную Центральноафриканской республики на Чемпионате Африки 2009 года. На турнире набирал в среднем 21,6 очка и совершал 8,6 подборов, а также был включен в символическую сборную турнира.

Достижения

Клубные 
  «Сиена» 
 Чемпион Италии : 2007, 2008, 2009, 2010

  «Панатинаикос» 
 Чемпион Евролиги : 2011

  «Валенсия» 
 Обладатель Еврокубка (2014)

Индивидуальные 
 MVP Суперкубка Италии (2009)
 MVP Чемпионата Италии (2010)

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте NBA.com
 Профиль на сайте Euroleague.net
 Профиль в Чемпионате Африки
 Профиль на сайте TBLStat.net
 Профиль в чемпионате Греции
 Профиль в чемпионате Италии 
 Профиль в чемпионате Испании 
 Профиль на сайте Draftexpress.com
 Профиль на сайте ФИБА
 Профиль Ромэйна Сато
 Статистика в колледже от ESPN.com

Баскетболисты ЦАР
Игроки «Ксавье Маскетирс» (баскетбол)
Игроки БК «Аврора» Ези
Игроки БК «Барселона»
Игроки БК «Сиена»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки БК «Валенсия»
Чемпионы Италии по баскетболу